The Business – gruppo musicale britannico
 The Business – romanzo di Iain Banks del 1999
 The Business – film del 2005 diretto da Nick Love
 The Business – serie televisiva canadese del 2006
 The Business – periodico economico domenicale attivo dal '96 al 2008
 The Business – singolo di Tiësto del 2020